Predrag Jokanović – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo, centrocampista
 Rajko Jokanović – pallavolista serbo
 Slaviša Jokanović – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo, centrocampista
 Vladimir Jokanović – giocatore e allenatore di basket serbo